Kaalheide (buurt)
 Gemeentelijk Sportpark Kaalheide